Ханос (, ):

 Ханос — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа;
 Ханос — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, административный центр вышеназванного муниципалитета;
 Каса-де-Ханос — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав вышеназванного муниципалитета.
 Ханос () — рыба обитающая в Тихом и Индийском океанах.